Hausmann steht für:

 Hausmann, männlichen Vorstand eines Haushalts, siehe Hausrecht #Geschichte
 Hausmann, Hausarbeit verrichtenden männlichen Angehörigen eines Haushalts, siehe Hausfrau 
 Hausmann (Familienname), Familienname
 Hausmann (Tiroler Adelsgeschlecht)
 Hausmann, Turmwächter, siehe Hausmannsturm
 (16524) Hausmann, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Haussmann, Familienname
 Hausman
 Hausherr
 Houseman
 Housman